Le terme abbesse désigne en général la supérieure d'un monastère de femmes, qui porte alors le titre d'abbaye. D'autres sens sont également possibles.

Toponyme 

 Abbesse, un ruisseau du département de l'Eure ;
 Faye-l'Abbesse, une commune française, située dans le département des Deux-Sèvres ;
 Nogent-l'Abbesse, une commune française, située dans le département de la Marne ;
  ;
 Abbesses, une station du métro de Paris sur la ligne 12 ;
 Théâtre des Abbesses, un théâtre parisien situé rue des Abbesses ;
 Bois l'Abbesse, un hameau de Lièpvre.